Ю́рий Изю́мов:
 Изюмов, Юрий Александрович (1933—2010) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН.
 Изюмов, Юрий Петрович (1932—2021) — советский и российский журналист и общественный деятель.